Minijatura može značiti:

 Minijatura (slikarstvo)
 Minijatura (kiparstvo)
 Minijatura (glazba)